Isoard ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim-Jean-Xavier d’Isoard (1766–1839), christlicher Gelehrter, Bischof und Kardinal
 Marc Léon Bruno Joseph Gustave d’Isoard-Vauvenargue (meist Graf Isoard genannt; 1804–1883), französischer Graf aus dem Geschlecht dʼIsoard-Vauvenargue